Meyenburg ist der Name folgender Orte:
 Meyenburg, Stadt im Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Meyenburg (Osterstade), Gemeindeteil von Schwanewede, Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Meyenburg, Wohnplatz des Ortsteils Berkholz-Meyenburg, Stadt Schwedt/Oder, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Amt Meyenburg im Landkreis Prignitz, Brandenburg

Meyenburg ist der Familienname folgender Personen:
 Axel von Colmar-Meyenburg (1840–1911), preußischer Verwaltungsjurist und Politiker, MdHdA, MdR, MdHH
 Gertrud Frisch-von Meyenburg (1916–2009), Schweizer Architektin
 Hans von Meyenburg (1887–1971), Schweizer Pathologe
 Hans von Meyenburg (Architekt) (1915–1995), Schweizer Architekt
 Johann Jakob von Meyenburg (1665–1717), Schweizer Mediziner und Postmeister
 Mariette von Meyenburg (1900–1986), Schweizer Tänzerin, Choreographin und Regisseurin
 Marta von Meyenburg (1882–1972), Schweizer Sozialpädagogin, Gründerin und Leiterin der Sozialen Frauenschule Zürich
 Michael Meyenburg (um 1491–1555), deutscher Politiker, Bürgermeister von Nordhausen
 Petra Meyenburg (1959–2010), deutsche Literaturredakteurin und Hörspielregisseurin
 Victor von Meyenburg (auch Viktor von Meyenburg; 1834–1893), schweizerisch-deutscher Bildhauer 

Meyenburg steht für:
 Meyenburg-Preis, deutscher Wissenschaftspreis
 Kunsthaus Meyenburg, Museum und Ausstellungshaus in Nordhausen, Thüringen
 Von-Meyenburg-Komplex, Hamartom der Leber

Siehe auch:
 Mayenburg
 Maienburg, Burgruine in Mengerskirchen-Winkels, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen